{{Infookvir sezona nogometne lige
| natjecanje                = Regionalna nogometna liga - Istarska skupina   RNL - Istra
| sezona                    = 1987./88. 
| slika                     = 
| opis                      = 
| država                    =  Jugoslavija  <small>  SR Hrvatska  
| stupanj lige              = V. 
| prvaci                    = Banjole
| promovirani               = 
| degradirani               = 
| broj klubova              = 16 
| kontinentalni kup1        = 
| kvalifikanti kup1         = 
| kontinentalni kup2        = 
| kvalifikanti kup2         = 
| kontinentalni kup3        = 
| kvalifikanti kup3         = 
| kontinentalni kup4        = 
| kvalifikanti kup4         = 
| utakmica                  = 
| golova                    = 
| najbolji strijelac        = 
| najveća domaća pobjeda    = 
| najveća gostujuća pobjeda = 
| najefikasnija utakmica    = 
| pobjednički niz           = 
| niz neporaženosti         = 
| niz poraza                = 
| najveća posjećenost       = 
| najmanja posjećenost      = 
| prosječna posjećenost     =  
| ukupna posjećenost        = 
| prethodna sezona          = 1986./87.
| sljedeća sezona           = 
}}Regionalna nogometna liga - Istarska skupina (RNL - Istarska skupina, Istarska regionalna liga; Regionalna nogmetna liga Istre, i sl.) je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1987./88.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio klub "Banjole"''.

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Povezani članci  
 II. Hrvatska liga – Zapad 1987./88.
 Regionalna liga – Primorska skupina 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Raški rudar" (glasilo Istarskih ugljenokopa ˝Tupljak˝), ISBN 1334-1731 
 library.foi.hr,  "Raški rudar" - glasilo Istarskih ugljenokopa ˝Tupljak˝, god. XLII, br. 5, Labin, objavljeno 15. srpnja 1988., str. 7 (Sport; konačna ljestvica), preuzeto 4. kolovoza 2022. 
  

1987-88 
1987-88 Istra 
Istra